

Prénom et patronyme 
Valentin est un prénom, également utilisé comme patronyme, d'origine latine : de Valens qui signifie vigoureux, plein de force.

Les Valentin, Valentino, etc., sont fêtés le 14 février.

Prénoms équivalents dans d'autres langues 
 En catalan : 
 En italien : 
 En gaélique irlandais : Vailintín
 En hongrois : Bálint
 En grec : Bαλεντίνος   En polonais : Walenty ou Walentyn En russe : Валентин

Prénom

Général byzantin 
 Valentin, (?-644), général byzantin et usurpateur

Penseur gnostique
 Valentin (IIe siècle), maître gnostique

Saints catholiques et ecclésiastiques 
 
 Valentin, pape de l'Église catholique romaine en 827
 Valentin l'Apollinariste, auteur de Clavis Patrum Græcorum 3732

Chansons

Personnalités portant ce patronyme 

 Adélaïde Valentin (), communarde française ;
 Albert Valentin (1902-1968), scénariste et réalisateur de cinéma belge ;
 Albert Valentin (1988-), joueur français de rugby à XV ;
 Basile Valentin (), alchimiste ;
 Boris Valentin (1965-), archéologue et préhistorien français ;
 Bruno Valentin (1972-), évêque français ;
 Charles Valentin (1881-1939), homme politique français ;
 Erich Valentin (1906-1993), musicologue allemand ;
  ;
 Gabriel Valentin (1810-1883), médecin allemand ;
 Georges Valentin (1908-1944), officier aviateur français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Henri Valentin (1820-1855), dessinateur et illustrateur français ;
 Isabelle Valentin (1962-), femme politique française ;
 Jean Valentin (1920-2006), homme politique français ;
 Léo Valentin (1919-1956), parachutiste français ;
 Louis Ernest Valentin (1812-1885), général de brigade français ;
 Louis Valentin (1930-2010), journaliste, scénariste et romancier français ;
 Marcel Valentin (1946-), général français ;
 Marie-Edmond Valentin (1823-1879), homme politique français ;
 Siegfried Valentin (1936-2022), athlète est-allemand ;
 Tristan Valentin (1982-), coureur cycliste français ;
 Valentin de Boulogne (1591-1632) dit Le Valentin (de son vrai nom Jean Valentin), peintre français.

Toponymie 

 baie Valentin, baie située au sud de la péninsule Mitre.

 École-Valentin, ancienne commune française du Doubs.
 Valentin, centre commercial de l'agglomération de Besançon.

 Puntas de Valentín, ville du département de Salto.
 Rincón de Valentín, ville du département de Salto.

Hydronymie 

 Valentin, affluent du gave d'Ossau situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
 Valentin, affluent de la Canche, situé dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Titres 

 Les Valentin, roman de Pierre-Henri Simon (1931) ;
 Valentin Valentin, comédie policière française réalisée par Pascal Thomas, sortie en 2015 ;
 Valentin le vagabond, série de bande dessinée de Jean Tabary ;
 Valentin et Valentina, film de Gueorgui Natanson (1985).

Autres 

 Valentin, ours noir dressé ou sauvage.

Voir aussi 
 Fête de la Saint-Valentin, fête des amoureux
 Valentiniens
 
 Les Valentins, groupe musical composé d'Édith Fambuena et Jean-Louis Piérot de 1985 à 2003

Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom masculin
Patronyme belge
Patronyme français
Homonymie d'hydronyme